Rutledge steht für:

Personen:
 Ben Rutledge (* 1980), kanadischer Ruderer
 Edward Rutledge (1749–1800), US-amerikanischer Politiker
 Harley Rutledge (1926–2006), US-amerikanischer Physiker und UFO-Forscher
 Jodi Rutledge (* 1962), kanadisches Modell und Misswahlteilnehmerin
 John Rutledge (1739–1800), US-amerikanischer Politiker
 John Rutledge Jr. (1766–1819), US-amerikanischer Politiker
 Laura Rutledge (* 1988), amerikanische Reporterin
 Leicester Rutledge (* 1952), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Philip C. Rutledge (1906–1990), US-amerikanischer Geotechniker
 Robert R. Rutledge (1948–2001), US-amerikanischer Tontechniker
 Wiley Blount Rutledge (1894–1949), Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rutledge (Alabama)
 Rutledge (Florida)
 Rutledge (Georgia)
 Rutledge (Iowa)
 Rutledge (Maryland)
 Rutledge (Minnesota)
 Rutledge (Missouri)
 Rutledge (Oregon)
 Rutledge (Pennsylvania)
 Rutledge (Tennessee)
 Rutledge (West Virginia)
 Rutledge (Wisconsin)
 Rutledge Falls (Tennessee)
 Rutledge Springs (Alabama)